Um padrão workflow é uma forma especializada de um padrão de projeto, como definido na área de engenharia de software. Padrões workflow referem-se especificamente à problemas recorrentes e soluções demonstradas relacionadas ao desenvolvimento de aplicações orientadas ao fluxo de negócios em particular, e mais amplamente, a aplicações orientadas a processo.

Classificação de Van der Aalst
Uma coleção de Padrões Workflow bem conhecida é aquela proposta por Wil van der Aalst e outros (2003) em seu importante trabalho Workflow Patterns com as primeiras versões publicadas em 2000-02. Esta coleção de padrões foca um aspecto específico do desenvolvimento de aplicações orientadas a processo, isto é a descrição das dependências de fluxo de controle entre atividades em um fluxo de trabalho/processo. Estes padrões são divididos nas seguintes categorias:

Padrões de Controle Básico

Padrões de projeto de software